Anikine (masculin ; ) ou Anikina, (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités, parmi lesquelles (par ordre alphabétique français) :
 Anikine
 Andréï Vladimirovitch Anikine (1927-2001), économiste et auteur russe
 Nikolaï Petrovitch Anikine (1932-2009), fondeur soviétique
 Vladimir Prokopievitch Anikine (1924-), philologue et folkloriste russe et soviétique

 Anikina
 Emilia Edouardovna Anikina (1886-1983), botaniste soviétique

Patronyme russe